Sigurd Pettersen (ur. 28 lutego 1980 w Kongsbergu) – norweski skoczek narciarski, zwycięzca 52. Turnieju Czterech Skoczni, dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata i drużynowy mistrz świata w lotach narciarskich. W trakcie kariery odniósł 6 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata.

Zadebiutował w sezonie 2001/2002 w Hakubie, zajmując 25. lokatę. Swoje pierwsze zwycięstwo w karierze odnotował w Trondheim w sezonie 2002/2003. Na podium stawał 11 razy, po raz ostatni 12 stycznia 2008 w Predazzo.

W Planicy w 2005 roku oddał swój najdłuższy w karierze skok na odległość 228 m.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w grudniu 2009. Po zakończeniu sezonu 2010/2011 znalazł się w sztabie szkoleniowym norweskiej reprezentacji kobiet w skokach narciarskich.

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 2006  Turyn/Pragelato – dyskwalifikacja w kwalifikacjach (K-95), 24. miejsce (K-125)

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 18. miejsce (K-120)
 2005  Oberstdorf – 14. miejsce (K-90), 10. miejsce (K-120),
 2007  Sapporo – 27. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – brązowy medal
 2005  Oberstdorf – 12. miejsce (K-90), brązowy medal (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2004  Planica – 9. miejsce
 2006  Tauplitz – 31. miejsce
 Drużynowo
 2004  Planica – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 67.
 2007 – 46.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Sigurda Pettersena na oficjalnej stronie FIS-u

Norwescy olimpijczycy (Turyn 2006)
Norwescy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Triumfatorzy Turnieju Czterech Skoczni
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Kongsbergu